Berra kan syfta på:

 Berra (Musse Piggs universum) – en figur i Musse Piggs universum
 Bertil "Berra" Lundell – svensk ishockey-, fotbolls- och bandyspelare
 Christophe Berra – skotsk fotbollsspelare
 Reto Berra – schweizisk ishockey målvakt
 Yogi Berra – amerikansk basebollspelare

 Berra, Emilia-Romagna, kommun i Italien
 La Berra, berg i Gruyère, Schweiz